Bichlhof ist der Name folgender Orte:

 Bichlhof (Gemeinde St. Stefan), Ortschaft von Sankt Stefan im Gailtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Bichlhof (Gemeinde Schweiggers), Ortsteil von Schweiggers, Bezirk Zwettl, Niederösterreich